Luková est un toponyme qui peut désigner :

Luková, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice ;
 Luková, un quartier de la commune de Manětín, district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie